Витков може бити:

 Витков (брдо), брдо у Прагу, Чешка Република
 Витков (Опава), град у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Витков, више насеља у Пољској